Sökmen (mit arabischen Buchstaben meist  geschrieben und dementsprechend auch Suqman, Soqman, Sukman oder Sokman transkribiert) ist ein türkischer Personenname.

Historische Zeit:
 Sökmen I. al-Qutbi, 1100–1112 erster Schah-i Arman aus der nach ihm benannten Sökmeniden-Dynastie
 Muin ad-Din Sökmen I. ibn Artuq, 1102–1104 Artuqidenherrscher von Hisn Kaifa und Mardin
 Nasir ad-Din Sökmen II. ibn Ibrahim, 1128–1185 vierter und letzter Schah-i Arman aus der Sökmeniden-Dynastie
 Qutb ad-Din Sökmen II. b. Muhammad, 1185–1201 Artuqidenherrscher von Hisn Kaifa und Amid

Familienname:
 Abdülkadir Turhan Sökmen (* 1923), türkischer Generalleutnant
 Mehmet Sökmen (1899–1953), türkischer Weltenbummler, siehe Mehmet Cemil
 Tayfur Sökmen (1892–1980), türkischer Politiker und einziger Präsident des Staates Hatay